Il doppio del Città di Caltanissetta 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Daniele Bracciali e Simone Vagnozzi erano i detentori del titolo, ma Bracciali quest'anno non ha partecipato.

Marcel Felder e Antonio Veić hanno battuto in finale Daniel Gimeno Traver e Iván Navarro 5–7, 7–6(7–5), [10–6].

Teste di serie

  Julian Knowle /  Philipp Oswald (primo turno)
  Andre Begemann /  Jordan Kerr (quarti di finale)

  Marcel Felder /  Antonio Veić (campioni)
  Antonio Veić /  Iván Navarro (finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Città di Caltanissetta 2012